Чо́пра — фамилия индийского происхождения. Известные носители:

 Чопра, Адитья (род. 1971) — индийский кинорежиссёр, сценарист, продюсер.
 Чопра, Арьян (род. 2001) — индийский шахматист.
 Чопра, Ашвани (род. 1969) — российский крикетчик индийского происхождения.
 Чопра, Дипак (род. 1946) — американский писатель индийского происхождения, автор книг о саморазвитии.
 Чопра, Майкл (род. 1983) — профессиональный английский футболист.
 Чопра, Мира (род. 1983) — индийская актриса кино на тамили, телугу и хинди.
 Чопра, Нирадж (род. 1997) — индийский метатель копья, олимпийский чемпион.
 Чопра, Паринити (род. 1988) — индийская актриса кино на хинди.
 Чопра, Приянка (род. 1982) — индийская модель и актриса кино на хинди.
 Чопра, Рави (1946—2014) — индийский кинорежиссёр, продюсер и сценарист.
 Чопра, Удай (род. 1973) — индийский актёр.
 Чопра, Ханнес Шарипутра (род. 1966) — немецкий управленец.
 Чопра, Яш (1932—2012) — индийский кинорежиссёр и продюсер.